Buenaventura (del latín bona ventura, 'buena suerte') puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Buenaventura, en Valle del Cauca, Colombia;
 Buenaventura, en Toledo, España;
 Buenaventura, en Chihuahua, México;
 Buenaventura, barrio en la ciudad de Güigüe, Venezuela;
 Llanos de San Buenaventura, localidad del municipio de Baeza, España;

En Cuba 
 Buenaventura, capital del municipio Calixto García, provincia Holguín;
 Buenaventura, en el municipio de Quivicán;

Nombre propio

 Buenaventura Báez (1812–1884), político dominicano;
 Buenaventura Durruti (1896–1936), anarquista español;

Religiosos
 San Buenaventura, teólogo italiano, doctor de la Iglesia;
 Miquel Baptista Gran ("Beato Bonaventura de Barcelona") (1620–1684), fundador de la Riformella;

Apellido
 Enrique Buenaventura (1925–2003), dramaturgo colombiano;
 Ramón Buenaventura (*1940), escritor y traductor español.

Además 
 Compañía de Minas Buenaventura, en Perú.
 Buenaventura (álbum), del grupo mexicano Pandora.